

Letteratura religiosa 
 Apocalisse – in ambito religioso (ebraico e cristiano), rivelazione di cose nascoste da Dio a un profeta scelto
 Apocalisse di Giovanni (noto anche solo come Apocalisse) – la sola apocalisse presente nel canone della Bibbia 
 Apocalisse di Abramo
 Apocalisse di Adamo
 Apocalisse di Baruc
 Apocalisse di Daniele
 Apocalisse di Elia (copta)
 Apocalisse di Elia (ebraica)
 Apocalisse di Enoch
 Apocalisse di Esdra
 Apocalisse di Mosè
 Apocalisse di Paolo (copta)
 Apocalisse di Paolo (greca)
 Apocalisse di Pietro (copta)
 Apocalisse di Pietro (greca)
 Apocalisse di Sedrach
 Apocalisse di Sofonia
 Apocalisse di Stefano
 Apocalisse di Tommaso

Romanzi 
 Apocalisse – romanzo di Tiziano Sclavi del 1992
 Apocalisse – romanzo di Darren Shan del 2013

Altro 
 Apocalisse – serie di quindici xilografie di Albrecht Dürer
 Apocalisse – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Apocalisse – espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza

Pagine correlate 
 Apocalypse
 The Apocalypse